Окинчиц Людвиг Людвигович — советский акушер-.

Биография 
Родился в семье заводского врача польского происхождения. Был третьим ребенком из пяти (Елизавета (2 февраля 1870), Елена (30 марта 1873), Маргарита (18 декабря 1876) и Станислав (25 января 1878)).
В 1899 г. окончил c отличием Военно-медицинскую академию в Петербурге. В 1909—1911 гг. работал приват-доцентом акушерско-гинекологической клиники Женского медицинского института.

С 1914 г. стал профессором, деканом и ректором Психоневрологического иститута. В 1922 году возглавил роддом им. профессора Владимира Фёдоровича Снегирева. С 1933 года начал руководить акушерско-гинекологическую клинику 1-го Ленинградского медицинского института.

Окинчиц опубликовал более 100 научных работ, включая 3 монографии и 3 руководства. В них входят «Гинекологическая клиника» и «Оперативная гинекология». Его исследования затрагивают темы эндокринологии и онкогинекологии, патологии внутренних органов во время беременности, борьбы с послеродовыми заболеваниями. Окинчиц также внес свой вклад в разработку вопросов охраны материнства, младенчества и детства.

Окинчица несколько раз избирали председателем Ленинградского акушерско-гинекологического общества.

Монографии 
 Возрастные изменения девственной плевы, дисс., Спб., 1902
 К вопросу о взаимоотношениях некоторых желез с внутренней секрецией, 1913
 Краткий курс оперативной гинекологии, М.— JI., 1929
 Гинекологическая клиника, ч. 1—3, JI., 1933; Оперативная гинекология, JI.— М., 1938.

Примечания 

Преподаватели Санкт-Петербургского медицинского университета
Выпускники Военно-медицинской академии